Osoby o tym nazwisku:
 Alberto Giraldo Jaramillo – rzymskokatolicki duchowny
 Fabio Duque Jaramillo – rzymskokatolicki duchowny
 Fernando Jaramillo – ekwadorski zapaśnik
 Hernán Giraldo Jaramillo – rzymskokatolicki duchowny
 Juan Francisco Sarasti Jaramillo – rzymskokatolicki duchowny
 Jesús Emilio Jaramillo Monsalve – rzymskokatolicki duchowny
 Rubén Darío Jaramillo Montoya – rzymskokatolicki duchowny
 Ramón Darío Molina Jaramillo – rzymskokatolicki duchowny